Tour de France 2006 var nr. 93 i rækken af verdens hårdeste cykelløb. Løbet startede den 1. juli i Strasbourg tæt ved den tyske grænse. Ruten løb over 3639 km og passerede igennem Holland, Tyskland, Belgien, Luxemborg, Frankrig og Spanien. 

For første gang siden 1999 var der ikke en holdtidskørsel. 

Allerede før løbets første etape blev det ramt af en doping-skandale kendt som Operación Puerto. Ni ryttere blev udelukket da spansk politi havde fundet belastende materiale mod dem hos en læge. Blandt de udelukkede ryttere var to af favoritterne: Jan Ullrich og Ivan Basso. Det betød også, at der for første gang siden 1999 – og før da 1956 – ikke var en tidligere tour-vinder til start.

Løbet blev vundet af Floyd Landis, der dog senere blev frataget sejren som følge af at han blev afsløret i at bruge doping. Efterfølgende blev den oprindelige toer, Oscar Pereiro Sio, derfor noteret for sejren med Andréas Klöden og Carlos Sastre på de følgende pladser. Michael Rasmussen vandt den prikkede bjergtrøje og Robbie McEwen den grønne pointtrøje.

Oscar Pereriro Sio kom, efter tidligere at være blevet kørt næsten en halv time bagud i forhold til favoriterne, ind i løbet igen på 13. etape, da han kom hjem sammen med en udbryddergruppe 29 minutter og 57 sekunder foran feltet med bl.a. den gule trøje, Floyd Landis. Sio holdt herefter fast i sin placering i toppen, men Landis generobrede den gule trøje efter 15. etape. Dagen efter gik Landis dog ned på 16. etape, hvor Michael Rasmussen vandt, og røg med sin placering som nr. 23 på dagens etape helt ned på 11. pladsen i løbet, langt efter de øvrige favoriter. For Sio betød det, at han generobrede den gule trøje.

Den følgende dag begav Landis sig imidlertid ud på et 120 km langt soloudbrud og kom i mål 5 minutter og 42 sekunder foran Carlos Sastre og 7 minutter og 8 sekunder foran Sio på 17. etape, så Landis herefter var på en samlet 3. plads, 30 sekunder efter Sio og 18 sekunder efter Sastre på 2. pladsen. Efter enkeltstarten på 19. etape havde Landis igen den gule trøje, som han beholdt resten af løbet, mens Andréas Klöden på samme enkeltstart erobrede 3. pladsen.

Efter Tour de France kom det den 27. juli frem, at Landis havde afleveret en urinprøve efter 17. etape med et usædvanligt højt indhold af testosteron i forhold til epitestosteron, hvilket tydede på doping med syntestisk testosteron. Resultatet af B-prøven forelå 5. august og bekræftede resultatet fra den første prøve. Landis nægtede under hele forløbet brug af doping.

Historik 
Tour de France har været afholdt siden 1903 og kaldes cykelløbet over alle cykelløb. Sammen med De Olympiske Lege og VM i fodbold hører Tour de France til de største idrætsbegivenheder i verden. Over tre uger i juni og juli måned danner de franske landeveje ramme om sejre, drømme og frygtelige nederlag. Ruten går gennem alle slags terræner og stiller enorme fysiske og mentale krav til de knap 200 deltagende ryttere. Interessen fra publikum og medier samler sig særligt om løbets bjergetaper. Det er på legendariske stigninger som L'Alpe d'Huez og Mont Ventoux, at rytternes indbyrdes styrkeforhold bliver udmålt, og det er ofte på disse steder, at løbet finder en vinder og en samling desillusionerede tabere. I Tour de France bliver rytterne nærmest til moderne gladiatorer, der med medierne ved vejkanten udkæmper drabelige slag om hæder og vanære.
I de senere år er dette drama blevet tilføjet yderligere en dimension, idet mange af sportens vindende ryttere er blevet anklaget og dømt for dopingmisbrug. Det gælder også for Tour de France, hvor hele Festina-holdet i 1998 blev taget ud af løbet, efter et misbrug af dopingstoffet EPO blev afsløret. I 2006 fik flere af løbets favoritter ikke tilladelse til at starte, da de var under kraftig mistanke for at have benyttet doping.

Etaper 

Bjergetaper er skrevet med kursiv. CLM er tidskørsel.

Deltagere 

Feltet startede usædvanligt med kun 176 ryttere fra kun 20 hold.

Favoritter 

Eftersom vinderen fra de sidste 7 år, Lance Armstrong, ikke længere er aktiv som cykelrytter, betragtedes løbet generelt som værende det mest åbne i årevis. Derfor var favoritfeltet også udvidet i forhold til tidligere år. 

Hovedfavoritterne var Yaroslav Popovych, Alejandro Valverde, Floyd Landis og Damiano Cunego, efter at de tidligere favoritter ikke stillede til start pga. en dopingskandale umiddelbart før starten. Det betød blandt andet, at Team CSCs Ivan Basso og T-Mobiles Jan Ullrich, Francisco Mancebo og Alexander Vinokurov ikke stillede op.

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Referencer

Eksterne henvisninger

 
Cykelløb i 2006